Weidlich ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Joseph Weidlich (1816–1885), tschechischer Maler
 Andrea Weidlich, österreichische Autorin und Podcasterin
 Christoph Weidlich (1713–1794), deutscher Rechtsanwalt und Verfasser biographischer Werke
 Denis-Danso Weidlich (* 1986), deutsch-ghanaischer Fußballspieler
 Dirk Weidlich, deutscher American-Football-Spieler

 Fritz Weidlich (1889–1952), österreichischer Dirigent
 Hansjürgen Weidlich (1905–1985), deutscher Schriftsteller und „Radiomann“.
 Herbert Weidlich (1910–1991), deutscher Widerstandskämpfer (KPD), Jurist und Hochschullehrer (SED)
 Karl Weidlich, Beauftragte des Reichskommissars in der Provinz Overijssel
 Kevin Weidlich (* 1989), deutsch-ghanaischer Fußballspieler
 Ludwig Weidlich († 1877), deutscher Verwaltungsbeamter
 Otto Weidlich († 1922), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer
 Volker Weidlich (* 1958), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Verlag Weidlich